Jesson ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Touchet-Jesson, 23. Baron Audley (geborener Jesson, 1913–1963), britischer Peer, Offizier und Politiker